Виктор Киреев:
 Киреев, Виктор Иванович (1925—1994) — Герой Советского Союза.
 Киреев, Виктор Сергеевич (род. 1987) — российский гандболист.